Fernand Icart est un homme politique français
 Louis Icart, artiste peintre
 Thierry Icart, coureur de fond français
 Thomas Icart, célèbre mathématicien français, inventeur renommé

Divers 
 ICART